Ка́ра — река в России, протекает по границе Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Коми.

Длина — 257 км, площадь бассейна — 13,4 тыс. км². Река образуется на северо-западных склонах Полярного Урала при слиянии рек Большая Кара и Малая Кара. Течёт преимущественно в северо-западном направлении вдоль хребта Пай-Хой, являясь границей между Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами. Протекает через несколько каньонов, образуя пороги и водопады. Самый крупный — водопад Буредан, расположенный на 9 км ниже слияния с рекой Нерусовейяхи.

Кара впадает в залив Карская губа (эстуарий рек Кара, Сопчаю и Тобью) Байдарацкой губы Карского моря. На правом берегу Карской губы расположен посёлок Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа. К западу от реки находится Карский метеоритный кратер диаметром 65 км.

На всём протяжении, за исключением устья, где расположен посёлок Усть-Кара, река проходит по безлюдной местности. На её берегах только изредка можно встретить чумы — временные стоянки оленеводов. Кара — река горная, с капризным характером. Уровень воды в ней и ширина непостоянны. В сухое время ширина на плёсах в среднем течении — 50—70 метров, в нижнем — до 100 метров. Глубина на перекатах — до 1—1,5 метра. После дождей уровень воды поднимается, она становится мутной, ширина реки увеличивается на равнинных открытых участках в полтора—два раза. 

Питание реки снеговое и дождевое.

Ледостав с октября по июнь. В нижнем течении возможно судоходство; выше река используется в целях водного туризма.

В 1736 году недалеко от устья Кары зимовал западный отряд Великой Северной экспедиции с участием Степана Малыгина и Алексея Скуратова, после чего Карское море получило своё название. В 1902 году в устье реки проводились работы первой «Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана» под руководством Александра Варнека на пароходе «Пахтусов» (одним из его сотрудников был поручик по адмиралтейству Георгий Седов).

Притоки 

 8 км: река Сибирчата-Яха
 10 км: водоток прот. без названия
 34 км: река без названия
 48 км: река Бол. Сер-Ю
 54 км: река Мал. Сер-Ю
 75 км: река Силова-Яха(Силовая)
 85 км: река без названия
 99 км: река Брусь-Яха
 113 км: река Дарка-Шор
 116 км: река Выя-Шор
 124 км: река Нерусовей-Яха
 144 км: река Юнко-Шор
 150 км: река Нярма-яха
 168 км: река Черья-Ты-Вис
 173 км: река Утка-Ты-Вис
 180 км: река Лядгей-Яха
 181 км: река Сезым-Юнко-Шор
 189 км: река без названия
 195 км: река Хальмер-Шор, 1
 196 км: река Хальмер-Шор, 2
 201 км: река Изья-Шор
 209 км: река Хальмер-Шор
 211 км: река без названия
 231 км: река Бур-Шор
 237 км: река Гнеть-Ю
 239 км: река Нылкид-Шор
 243 км: река Полос-Шор
 247 км: река Кома-Шор
 257 км: река Бол. Кара
 257 км: река Мал. Кара

Галерея

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу. Речной бассейн — бассейн Карского моря междуречья Печоры и Оби, водохозяйственный участок — реки бассейна Карского моря от западной границы бассейна реки Большая Ою до мыса Скуратова.

Код объекта в государственном водном реестре — 15010000112103000090127.

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Байдарацкую губу
Реки Ненецкого автономного округа
Реки Приуральского района
Реки городского округа Воркута